Панагис Цалдарис  (; 1868 — 1936) — греческий политик-республиканец, дважды занимавший пост премьер-министра Греции в период 1932—1935 годов.

Биография 
Родился в 1868 году. Изучал право в Афинском университете, затем в Берлине и Париже. Был адвокатом, с 1910 года и до своей смерти был членом Греческого парламента.

Первое правительство и соперничество с Венизелосом 
В начале 1930-х годов Цалдарис, наконец, принял республиканский строй. Во главе греческой Народной партии он на выборах в сентябре 1932 года победил Э. Венизелоса, что стало концом политической карьеры последнего. Министром внутренних дел в правительстве Цалдариса стал будущий диктатор Иоаннис Метаксас.

В январе 1933 года под давлением генерала Николаоса Пластираса новым премьер-министром вместо Цалдариса стал Элефтериос Венизелос. На март были назначены новые выборы, которые, однако, Венизелос проиграл. В опасении, что Цалдарис может восстановить монархию, Пластирас совершил государственный переворот. Венизелос поддержал новый автократический режим, однако проиграл новые выборы, назначенные на конец 1933 года.

Второй кабинет 
Намерения Пластираса потерпели крах, и Цалдарис вновь был назначен премьер-министром. Цалдарис, однако, проявил себя нерешительным и слабым политиком,, неспособным справиться с давлением со стороны как республиканцев, так и монархистов.

В марте 1935 года Цалдарис столкнулся с попыткой нового государственного переворота, который пытались осуществить офицеры — сторонники Венизалоса. Путч подавил новый лидер монархистов генерал Георгиос Кондилис. В июне монархисты, в число которых вошёл И. Метаксас, сформировали Монархический союз и потребовали от Цалдариса восстановить монархию.

В октябре 1935 года монархисты совершили новый переворот, и главой кратковременного правительства стал Г. Кондилис. Вернувшийся в страну король амнистировал республиканцев; Цалдарис поддержал эту инициативу, а Кондилис, недовольный этим решением, ушёл в отставку.

Цалдарис умер 12 мая 1936 года. Смерть его и ряда других видных политических деятелей способствовали провозглашению диктатуры И. Метаксаса в августе того же года.

Примечания

Литература 
 
 

Юристы Греции
Министры иностранных дел Греции
Депутаты парламента Греции
Монархисты Греции
Министры образования Греции
Министры юстиции Греции